Мазур, Иван:
 Мазур, Иван Михайлович (1929—1999) — передовик советской угольной промышленности.
 Мазур, Иван Иванович (род. 1948) — зам. министра строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР (1985—1991).
 Мазур, Иван Прохорович (1924—2009) — старший буровой мастер, Герой Социалистического Труда.